Talalay ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Talalay (* 1992), russischer Fußballspieler
 Mikhail Talalay (* 1956), Phd. in der Geschichte, orthodoxen Schriftsteller, Historiker, Reisender.
 Paul Talalay (1923–2019), US-amerikanischer Pharmakologe (Baltimore)
 Rachel Talalay (* 1958), Film-Regisseurin, -Produzentin und Drehbuchautorin